

Patronymes 
Savitski (masculin ; ) ou Savitskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe d'origine slave porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Constantin Savitski (1844-1905), peintre et un professeur russe des beaux-arts
 Galina Savitskaya (1961-), joueuse soviétique de basket-ball
 Kristina Savitskaya (1991-), athlète russe spécialiste de l'heptathlon
 Michel Savitsky (1946-2009), joueur français de rugby à XV
 Pavel Savitski (1994- ), footballeur biélorusse
 Svetlana Savitskaïa (1948-), cosmonaute soviétique

Patronyme russe